Die Liste der Fußballspieler von Eintracht Braunschweig nennt alle Fußballspieler, die mindestens ein Spiel für Eintracht Braunschweig in Endrunden um die Deutsche Meisterschaft vor 1945 oder in Liga-, Relegations- und Endrundenspielen, sowie im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal seit der Saison 1947/48 absolvierten. Angegeben sind Nationalität, Zeitraum der Kaderzugehörigkeit und Position der Spieler sowie die Anzahl der Spiele und Tore für Eintracht Braunschweig. Stand ist Ende der Saison 2021/22.

 Spieler: Name des Spielers in der Form Vorname Nachname, sortiert nach dem Nachnamen.
 Nationalität: Nationalität des Spielers. A-Nationalspieler sind farblich unterlegt.
 Position: Nennt die Position des Spielers.
 Zeitraum: Zugehörigkeit des Spielers zum Kader von Eintracht Braunschweig.
 Spiele (1947–): Pflichtspiele für die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig seit der Saison 1947/48. Berücksichtigt sind Liga-, Relegations- und Meisterschaftsendrundenspiele sowie die Spiele im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal.
 Tore (1947–): Pflichtspieltore für die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig seit der Saison 1947/48. Berücksichtigt sind Tore in Liga-, Relegations- und Meisterschaftsendrundenspielen sowie die Tore im DFB-Pokal, dem Europapokal der Landesmeister und dem UEFA-Pokal.

Literatur

Weblinks 
 Eintracht Braunschweig auf Fußballdaten.de
 Eintracht Braunschweig auf Weltfußball.de

Einzelverweise 

!
Braunschweig Eintracht
Fussballspieler Braunschweig Eintracht